Morihei Ueshiba ( - ) est le fondateur de l'aïkido (o'sensei) ;
 Kisshōmaru Ueshiba ( - ), aïkidoka japonais, est le troisième fils de Morihei Ueshiba (doshu) ;
 Moriteru Ueshiba (né le ), aïkidoka japonais, est le deuxième fils de Kisshomaru Ueshiba (deuxième doshu).
Mitsuteru Ueshiba (né le 27 juin 1981), aïkidoka japonais,est le fils du troisième et actuel dōshu de l'Aikikai, Moriteru Ueshiba (Waka Sensei).